Neubildung steht für:

 Neologismus, in der Sprachwissenschaft die Bildung eines neuen Wortes
 in der Medizin eine Neoplasie als Neubildung von Gewebe, siehe Tumor

Siehe auch:
 Umbildung (Begriffsklärung)